Bernaschek ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Bernaschek (1888–1945), österreichischer Politiker
 Ludwig Bernaschek (1899–1970), österreichischen Politiker

Bernaschek steht für:
 die Bernaschek-Insel